Callia I – atleta e politico ateniese del VI secolo a.C.
 Callia II – politico ateniese del V secolo a.C., nipote di Callia I, a cui è attribuita la pace di Callia
 Callia III – militare ateniese del IV secolo a.C., nipote di Callia II
 Callia – commediografo greco antico
 Callia di Calcide – tiranno di Calcide del IV secolo a.C.
 Callia di Siracusa – storico greco antico